Le Livre des morts des Anciens Égyptiens.
 Le Bardo Thödol ou Livre des morts tibétain.
 Le Livre tibétain de la vie et de la mort est un ouvrage moderne bouddhiste.
 Le « livre des morts » est le surnom du Necronomicon dans le mythe de Cthulhu, cadre des romans fantastiques d'H. P. Lovecraft.
 Livre d'or des morts pour la France de la guerre de 1914-1918

Voir aussi 
 L'Ars moriendi (l’art du décès, l’art de bien mourir) est le nom de deux textes latins datant respectivement de 1415 et 1450